Algarve Cup 2004 var en fotbollsturneringen för damlandslag. Det var den 11:e upplagan av turneringen som spelades mellan den 14 och 20 mars 2004 i Algarve, Portugal. Vann gjorde USA efter vinst mot Norge med 4–1 i finalen. Det var USA:s tredje seger i turneringen.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Placeringsmatcher

Match om elfteplats

Match om niondeplats

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Match om tredjeplats

Final

Källor

Fotnoter

Externa länkar 
11th Algarve Cup 2004

2004 i Portugal
2004
Fotbollsåret 2004